El término Río Mira puede referirse a:

 Río Mira, curso de agua de Canadá.
 Río Mira, curso de agua de Ecuador y Colombia;
 Río Mira (u Ojos de Moya), curso de agua de España; y
 Río Mira, curso de agua de Portugal.